Costa d'Argento – regione costiera della Francia
Costa d'Argento – regione costiera dell'Italia